Кванджу́ () — город в провинции Кёнгидо, Южная Корея. Название города, записанное на ханча, идентично китайскому городу Гуанчжоу.

Местечко Пунвонни в Кванджу является одним из центров керамического производства в стране начиная с эпохи Чосон. Здесь производилась значительная часть белого фарфора страны. Существовали каналы экспортных поставок в Китай. Мастера Пунвонни были официальными поставщиками белого фарфора для королевского двора Кореи.

История 
В 370 году Кванджу (тогда называвшийся Ханам Виресон) стал столицей древнего царства Пэкче и оставался ею на протяжении 376 лет. В 940 году получил современное название. В 1577 году Кванджу получил административный статус «бу» и включал 23 района. Статус уезда (кун или гун) был получен в 1907 году. В 1626 году в городе был построен форт Намхансон. В марте 2001 года получил статус города (си).

География 
Кванджу является городом-спутником Сеула. Расположен в холмистой местности в центре страны.

Административное деление 
Кванджу административно делится на 3 ып, 4 мён и 3 тон:

Экономика 
Один из центров корейской керамической промышленности. Также хорошо развито сельское хозяйство — животноводство и выращивание винограда, риса, томатов и персиков.

Туризм и достопримечательности 
 Форт Намхансон — главная достопримечательность Кванджу. Был построен в 1626 году (хотя на его месте существовал более древний форт построенный по меньшей мере в 672 году во времена династии Силла), сейчас открыт для туристов. Стены высотой 3-7,5 метров протянулись почти на 12 километров.
 Храм Чонджинам. Здесь в XVIII веке был один из первых центров христианства в Корее.
 Озеро Пальданхо — образовано после постройки плотины для местной электростанции. Превращено в курортное место — здесь расположено несколько гостиниц и ресторанов.
 Кванджу известен своими изделиями из керамики. Здесь находится один из центров керамической промышленности Южной Кореи. Также регулярно проводится всемирная выставка керамики и ежегодный сентябрьский фестиваль белой керамики (такая керамика поставлялась ко двору ванов династии Чосон).
 Фестиваль томатов — томаты являются одним из основных продуктов местных фермеров. Площадь фестиваля — более 200 тыс. м². В программе дегустация томатов, ярмарка, различные соревнования для участников и зрителей фестиваля.

Международные связи 
Международные контакты Кванджу налажены с несколькими иностранными городами:

Города-побратимы 
  Цзыбо, Китай — с 2003

Дружественные города 
  Шэньян, Китай — с 2003
  Дорноговь, Монголия — с 2004
  Батерст, Австралия — с 2004

Символы 
Как и остальные уезды и города в Южной Корее, Кванджу имеет ряд символов:
 Цветок: форзиция — способность этого цветка расти без какого-либо ухода олицетворяет упорство и целеустремлённость горожан.
 Дерево: гингко — олицетворяет процветание и устойчивый рост.
 Птица: ласточка — символизирует дружелюбие и усердие в труде.
 Животное: корова — олицетворяет силу духа, является символов богатства.
 Маскот: Грини () и Клини (), олицетворяющие чистую природу города.

Известные жители 
 Чон Як Ён, учёный-энциклопедист.
 Ли Сын Хён, макнэ Big Bang.
 Чон Хоcок, главный танцор BTS.
 Че Хёнвон, ведущий танцор и вокалист Monsta X.
 Чон Юнхо, главный танцор и вокалист ATEEZ.

Примечания

См. также 
 Города Южной Кореи
 Кванджу (город-метрополия)

Ссылки 
 
 
 
 Страница города в вики-энциклопедии Galbijim 

Города Республики Корея
Кёнгидо